Григорий Максович Крошин (настоящая фамилия Кремер; род. , Москва) — советский и российский писатель-сатирик, сценарист и драматург, редактор, журналист.

Биография 
Родился 19 июня 1939 года в Москве. Отец — Кремер Макс Григорьевич (1898—1981), инженер-путеец. Мать — Слонимская Софья Файвеловна (1914—1989), домохозяйка.

Закончил в 1961 году Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева — МИСИ — по специальности «Гидротехническое строительство». После 15 лет работы по специальности, с одновременным занятием журналистикой, окончательно ушёл в журналистику и литературу.

В течение тридцати лет — сначала фельетонист журнала «Крокодил», потом (после «Перестройки») — руководитель отдела, первый парламентский корреспондент журнала «Крокодил».

После августа 1991-го — парламентский обозреватель журналов «Столица» и «Итоги», а также московский корреспондент Радио «Свобода», американской газеты «Новое русское слово» и израильских юмористических — журнала «Балаган» и газеты «НеПРАВДА».

С июня 1996 года — в ФРГ, в Дюссельдорфе. Был собкором газеты «Русская Германия», потом — главным редактором газеты «Ведомости». Одновременно — корреспондент американской газеты «Панорама» (Лос Анджелес), московской газеты «Культура» и «Московской Немецкой газеты».

Автор десяти сатирических книг, многих рассказов, публицистических статей, интервью, сценариев и эстрадных пьес. В 1999-м в Москве вышла книга «Власти-мордасти», в 2001-м — в Германии её немецкий перевод «Maulhelden an der Macht» («Болтуны у власти»), в 2003-м — в Москве — книга иронических эссе, рассказов и фельетонов «Знай наших!», в 2007-м там же — книга интервью «…С звездою говорит», в 2011-м — в Санкт-Петербурге — книга рассказов «С ба-а-альшим приветом!», в 2019-м — в Мюнхене — книга карикатур-шаржей «Лица» («Die Gesichter»), в 2021-м — в Санкт-Петербурге — книга воспоминаний и рассказов «Услуги историка».

Опубликовал более трёхсот интервью, в том числе с М. Горбачёвым, А. Собчаком, Г. Старовойтовой, Б. Ельциным, Ю. Башметом, Р. Быковым, А. Джигарханяном, В.Крайневым, В. Казаком и др.

Награды 
Лауреат литературных премий. Член союзов журналистов и писателей России и Германии. Член Международной Федерации журналистов и Международного ПЕН-Клуба. Член Международной Федерации русскоязычных писателей.

За журналистскую работу во время августовского (1991 г.) путча награждён Президентом России государственной медалью «Защитнику свободной России».

Международной Федерацией русскоязычных писателей в 2009 г. награждён медалью «Мастер словесности».

Золотая медаль в номинации «юмор» Международного литературного конкурса «Лучшая книга 2010 года» — за книгу «Знай наших!» (Берлин, 2011 г.)

Золотая медаль в номинации «публицистика» Международного литературного конкурса «Лучшая книга 2013 года» — за книгу «…С звездою говорит» (Берлин, 2014 г.)

Дипломант-финалист (в номинации «малая проза») Международного литературного конкурса «Лучшая книга 2020 года» — за книгу «С ба-а-альшим приветом!» (Франкфурт-на-Майне, 2020 г.).

Примечания

Публикации и ссылки 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ АЛЬМАНАХ «LITERA»
 «70 это только цифра» (интервью)[ газета «Рубеж» (Нюрнберг),№ 6, 2009, с.21
 «Защитник свободной России»
 «Российская Еврейская энциклопедия», т.2, с. 98.
 все лица!"/«МК-Германия-Соотечественник»,№ 3,2014,с.27
 /«Заметки по еврейской истории», № 1(160), январь 2013

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Выпускники Московского государственного строительного университета